Le terme de Vive Flamme est issu d'un poème de Jean de la Croix (La Vive Flamme d'amour :  La Llama de Amor viva), écrit au couvent des martyrs de Grenade en 1584 et 1585. Ce poème célèbre a donné lieu à l'écriture d'un livre du même titre, par le même auteur, Jean de la Croix. D'autres ouvrages ou publications reprennent à travers ce terme l'idée ou l'expérience mystique exprimée par l'auteur dans son poème.

Œuvres et publications

 La Vive Flamme d'amour : poème écrit par saint Jean de la Croix en 1585.
 La Vive Flamme d'amour : traité théologique écrit par Jean de la Croix pour commenter et expliquer son poème homonyme. Cet ouvrage a été publié dans des livres de même titre (régulièrement réédités).
 Vives Flammes : revue carmélitaine de spiritualité, publiée par les Éditions du Carmel depuis 1953.

Notes et références